David Ferrer vann finalen med 6–1, 6–2, över Nicolás Almagro.

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning

Swedish Open 2007